FRZ, Frz oder frz steht als Abkürzung für:

 Französisch, in verschiedenen Bedeutungen
 Heeresflugplatz Fritzlar in Hessen nach dem IATA-Code

FRZ